Onderdistrict in Indonesië
 Jambu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Jambu (Merigi Kelindang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Jambu (Wanareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Jambu (Jambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Jambu (Kledung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Jambu (Mlonggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Jambu (Wangon), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Jambu (Tebingtinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Jambu (Burneh), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Jambu (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Jambu (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Jambu (Pajo), een plaats in het regentschap Dompu van de provincie West-Nusa Tenggara
 Jambu (Gelumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra